Schützing heißen folgende geographische Objekte:
 Schützing (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Schützing (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schützing (Schaufling), Ortsteil der Gemeinde Schaufling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schützing (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Schützing (Gemeinde Saalfelden), Ortsteil der Gemeinde Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Schützing (Gemeinde Riegersburg), Ortschaft in der Marktgemeinde Riegersburg (Steiermark), Steiermark

Siehe auch:
 Schützling
 Schützingen